Supercupen är en sportbenämning som används för supercuper, och kan betyda:

Uefa Super Cup i fotboll
Georgiska supercupen (fotboll)
Svenska Supercupen (fotboll)
Supercupen i handboll
Supercupen i bordtennis
Supercup (sportvagnsracing)